Ansitz Windegg ist der Name folgender Gebäude in Südtirol:

 Ansitz Windegg in Bozen, siehe Schulmuseum Bozen
 Ansitz Windegg (Kaltern) in Kaltern